Marko Malkamäki (ur. 22 maja 1976) – fiński skoczek narciarski.

W Pucharze Kontynentalnym zadebiutował 15 grudnia 1994 w zawodach rozegranych Jyväskylä, które ukończył na 47. miejscu. 3 dni później w Lahti zdobył swoje pierwsze punkty w zawodach tej rangi za zajęcie 25. miejsca.

W tym samym sezonie, również w Lahti, po raz pierwszy wziął udział w konkursie Pucharu Świata. Zajął w nim 31. miejsce, które ostatecznie okazało się jego najlepszym w karierze. Po tym starcie w zawodach głównych wystąpił jeszcze jeden raz. Miało to miejsce w marcu 2000 w Lahti, gdzie zajął 50. miejsce. Po tym występie startował jeszcze w finałowych konkursach cyklu Pucharu Kontynentalnego w sezonie 1999/2000, które były jego ostatnimi występami międzynarodowymi w zawodach tej rangi.

We wrześniu 2009 po ponad 9 latach przerwy wziął udział w konkursach FIS Cup na skoczni normalnej kompleksu Lugnet w szwedzkim Falun. Malkamaki zajął 24. i 26. miejsce i w klasyfikacji generalnej sezonu 2009/2010 uplasował się na 210. miejscu.

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Ruka – 30 marca 1997 (6. miejsce)
  Rovaniemi – 6 kwietnia 1997 (6. miejsce)
  Ishpeming – 20 lutego 2000 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1976